General Cup International 2009 je bil poklicni nejakostni povabilni snooker turnir. Potekal je od 13. do 17. julija 2009 v Hongkongu.

V finalu je slavil Ricky Walden, ki je s 6-2 premagal Lianga Wenboja.

Nagradni sklad
Zmagovalec: 20.000 HK$
Finalist:  10.000 HK$
Polfinalist:  7.500 HK$
5. - 7. igralec: 5.000 HK$

Najvišji niz turnirja: 5.000 HK$
Niz 147 točk: 100.000 HK$

Glavni del turnirja

1. krog
Zhang Anda 2-4 Li Yan

Skupina 1

 Ricky Walden 4-3 Chan Wai Kei
 Liang Wenbo 4-2 Chan Wai Kei
 Ricky Walden 1-4 Liang Wenbo

Skupina 2

 Marco Fu 4-2 Li Yan
 Tian Pengfei 2-4 Li Yan
 Marco Fu 1-4 Tian Pengfei

Končnica

Seznam nizov vsaj 100 točk
116, 104 Liang Wenbo
111, 104 Ricky Walden
105, 100 Li Yan

Viri

2009
General Cup International